«Де́тки» () — дебютный фильм американского режиссёра Ларри Кларка 1995 года, рассказывающий о жизни подростков середины 1990-х.

Сюжет 
История 24 часов из жизни «детей улицы» с Манхэттена: Телли, Дарси, Каспер, 17-летней Руби, 16-летней Дженни и их приятелей и приятельниц. Ведя крайне нездоровый образ жизни, забыв про контрацептивы, подхватывают ВИЧ.
Дженни, у которой был всего один парень, за компанию с подружкой сдала кровь на ВИЧ. Результаты анализа оказались безрадостными.

В ролях 
 Лео Фицпатрик — Телли
 Джастин Пирс — Каспер
 Хлоя Севиньи — Дженни
 Сара Хендерсон — девушка номер один
 Розарио Доусон — Руби
 Харольд Хантер — Харольд
 Йакира Пекэро — Дарси
 Мишель Локвуд — Ким
 Джон Абрахамс — Стивен

Оценка

Награды 
 1995 — приз «Дух независимости» за лучший дебют актёру Джастину Пирсу

Отзывы 
Алексей Васильев («Сеанс»): «И „Детки“ — это панорама попыток забиться в себя, единственно честных действий. А то, что об руку с ними гуляет смерть — так проживи ты хоть 18 лет, хоть 98, скажешь перед её лицом то же, что говорит, очнувшись, в финальном кадре Каспер: „Господи Иисусе, что всё это было?“».

«Мы были детками» 
Летом 2022 года на фестивале Beat Film был показан документальный фильм про съемки «Деток».

Факты 

 Известный американский оператор Ларри Кларк о своем режиссёрском дебюте:
Я всегда мечтал сделать настоящий фильм о подростках. Я уверен, что ребята, которые посмотрят картину, скажут: «Эй, да это же мы!», а те, кто постарше, вспомнят, какими они были в этом возрасте.
 И Джастина Пирса, и Лео Фицпатрика режиссёр откопал на улицах Манхэттена, праздно катающихся на скейте. Сам Ларри Кларк тоже баловался этим занятием, прилежно обучаясь у своих юных актёров катанию на доске.
 Многие из актёров  полагали, что их снимают просто в документальном кино: менеджеры из «Miramax» до поры до времени не раскрывали бесшабашным парням и девушкам всех карт по поводу сценария и жанра фильма.
 Фильм был снят за шесть летних недель в Нью-Йорке в 1994 году по сценарию, который Хармони Корин написал в 18-летнем возрасте.
 Фильм в 1999 году решением Республиканской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости (РЭК) был включен в список фильмов, запрещённых к распространению на территории Белоруссии.
 О Джастине Пирсе, а также о событиях фильма исполнители LIZER и FLESH написали песню под названием «KIDS», которая вошла в альбом «FALSE MIRROR».

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы Ларри Кларка
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы о СПИДе
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1995 года